Buntalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Buntalan, Klaten, by, 
 Buntalan, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar